Eugène Rimbault (1862-1952) : auteur-compositeur de chansons français ;
 Florence Rimbault (1963- ) : footballeuse française ;
 Jacques Rimbault (1929-1993) : homme politique français ;
 Louis Rimbault (1877-1949) : anarchiste français.